Laviana steht für:

 Laviana, eine Gemeinde in Asturien
 Laviana (Avilés), eine Parroquia in der Gemeinde Avilés in Asturien
 Laviana (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien